Anglické slovo dance může znamenat: 
 Dance čili tanec
 Dance music či taneční hudba – obecně hudba určená k tanci (disco, swing, country aj.)
 Dance-pop – americký hudební styl
 Dance (Euro-Trance) – evropský hudební styl
 Italo dance – evropský hudební styl

Externí odkazy